Die Austrian Darts Open 2017 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 23. bis zum 25. Juni 2017 zum sechsten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das siebente Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wird. Austragungsort war wie schon im Vorjahr das Multiversum in Schwechat in Österreich.

Den Turniersieg sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 6:5-legs gegen den Engländer Michael Smith durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, damit wurden £ 20.000 mehr als im Vorjahr verteilt. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Mensur Suljović
  Simon Whitlock
  Benito van de Pas
  Jelle Klaasen
  Kim Huybrechts
  Alan Norris
  Ian White
  Joe Cullen
  Michael Smith
  Daryl Gurney
  Cristo Reyes
  Mervyn King
  Stephen Bunting
  Steve West

Sieger des UK Qualifier
  Adrian Lewis
  Jamie Lewis
  Wayne Jones
  David Pallett
  James Wilson
  Rob Cross
  Chris Dobey
  Lee Bryant
  Andy Jenkins
  Justin Pipe
  Adrian Gray
  Jonny Clayton
  John Henderson
  Tony Newell
  Chris Quantock
  Paul Rowley
  Ritchie Edhouse
  Jamie Bain

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Vincent van der Voort
  Christian Kist
  Vincent van der Meer
  Martin Schindler
  Dirk van Duijvenbode
  Ronny Huybrechts
  René Eidams
  Dimitri Van den Bergh

Sieger des Host Nation Qualifier
  Roxy-James Rodriguez
  Rowby-John Rodriguez
  Christian Kallinger
  Zoran Lerchbacher
  Rusty-Jake Rodriguez

Nordic & Baltic Qualifier
  Kim Viljanen

East Europe Qualifier
  Krzysztof Ratajski

Setzliste

Turnierverlauf

Vorrunde 
23. Juni 2017

Hauptrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum ist die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International werden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2017
European Darts Tour 2017
Sportveranstaltung in Schwechat